Indianapolis 500 1949 je bila triintrideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1949.

Rezultati

1949 v športu
1949